Niederschöckl steht für:
 Niederschöckl (Gemeinde Weinitzen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weinitzen, Bezirk Graz Umgebung, Steiermark
 Niederschöckl (Berg), 1340 m, Westflanke des Schöckl zwischen  Stattegg und Semriach